Cuivré et Faux-cuivré sont des noms vernaculaires ambigus en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de petits papillons à nuances cuivrées ou orangées parmi les , dans la sous-famille des Lycaeninae pour les cuivrés et dans les sous-familles des Theclinae et des Aphnaeinae pour les faux-cuivrés. Ils sont parfois appelés aussi « argus » ou autre.

Ils sont nommés ainsi à cause de leurs reflets qui rappellent la couleur du cuivre, un brun-rouge métallisé alors que les « azurés » ont des nuances plus bleutées.

Noms français et noms scientifiques correspondants 

Liste alphabétique des noms vulgaires ou des noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Cuivré commun — Lycaena phlaeas
 Cuivré d'Anatolie — Lycaena thetis
 Cuivré de l'Atlas — Lycaena phoebus
 Cuivré de Bathurst — Paralucia spinifera
 Cuivré de la bistorte — Lycaena helle
 Cuivré de la potentille — Lycaena dorcas
 Cuivré de la verge-d'or — Lycaena virgaureae
 Cuivré des Balkans — Lycaena ottomanus
 Cuivré des marais — Lycaena dispar
 Cuivré des marais salés — Lycaena dospassosi
 Cuivré des tourbières — Lycaena epixanthe
 Cuivré du genêt — Lycaena thersamon
 Cuivré flambloyant — Lycaena alciphron gordius
 Cuivré fuligineux — Lycaena tityrus
 Cuivré mauvin — l'espèce Lycaena alciphron ou sa sous-espèce Lycaena alciphron alciphron
 Cuivré turc — Lycaena candens
 Cuivré violacé — Lycaena helle
 Cuivré écarlate — Lycaena hippothoe
 Faux-cuivré berbère — Cigaritis zohra.
 Faux-cuivré de l'astragale — Tomares nogelii
 Faux-cuivré de Nogel — Tomares nogelii
 Faux-cuivré du caligône — Cigaritis myrmecophila
 Faux-cuivré du sainfoin — Tomares mauretanicus 
 Faux-cuivré mauresque — Cigaritis allardi
 Faux-cuivré numide — Cigaritis siphax
 Faux-cuivré smaragdin — Tomares ballus
 Grand cuivré — Lycaena dispar

Références

Voir aussi  
 Moiré cuivré — Erebia tyndarus

Nom d'insecte ambigu
Lépidoptère (nom vernaculaire)